HMCS Calgary je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Calgary (K231)
 HMCS Calgary (FFH 335)

Calgary